La luna de Endor es una luna del universo de ficción de La guerra de las galaxias. Aparece en el Episodio VI y en las películas Caravan of Courage: An Ewok Adventure y Ewoks: The Battle for Endor.

Endor es un gigante gaseoso, y por tanto no habitable. Sin embargo, su luna se encuentra cubierta por densos bosques, llanuras y pantanos, y en ella se sitúa la acción de las películas.

Esta luna de Endor recibe el nombre de luna boscosa de Endor, y también es llamada Luna Santuario por el Emperador Palpatine (su nombre en código para el Imperio) o simplemente Endor, como el planeta.

Esta luna es la residencia de los ewoks y el sitio donde la segunda Estrella de la Muerte fue construida. La Alianza Rebelde logró destruirla en la batalla de Endor y declararon la caída del Imperio.

Fauna 

Endor es un satélite muy rico en fauna. En sus zonas boscosas se pueden hallar tanto gorax, como blurrg, pájaros gunla, blopes, wisties (seres luminosos), y muchas otras criaturas. En sus llanuras se consiguen bordok, ruggers, lobos-jabalí, borras y gaupas. De igual manera, en ciertos sitios escabrosos hay dragones-cóndor y muchas clases de aves que pocos han logrado avistar.

Pero desde luego ciertas especies han logrado evolucionar hasta el punto de ser consideradas como inteligentes. Entre ellas podemos encontrar a los ewoks, los yuzzum, los duloks, los gupins, los teek, y eventualmente a los gorax.

Historia 
Casi medio siglo antes de la construcción de la Estrella de la muerte se estrelló una nave procedente del lejano planeta Sanyassa IV, que había hecho varias escalas entre ellas el planeta Dathomir. Esta nave tenía una numerosa tripulación de seres de la especie marauders (sanyassan), que seguían a su sanguinario Rey Terak. Desesperados por no conseguir puertos espaciales, ni vida tecnológicamente avanzada, Terak ordenó la construcción de un gran castillo rodeado por un foso, que ubicaron en una de las pocas planicies de la boscosa luna.

Así los marauders se volvieron más y más primitivos en comportamiento y cultura, usando solamente sus pistolas láser como recuerdo de su antigua manipulación de la tecnología. Para las batallas contra los ewoks usaban unas enormes bestias; blurrgs y los bordok. Con ellos vino Charal, una bruja muy poderosa que podía manipular la fuerza. Ella les sirvió de exploradora y espía en muchas situaciones incluso en un acontecimiento que tomó lugar unos cuatro o cinco años antes de la Batalla de la Estrella de la muerte. Por entonces una nave se estrelló en Endor y trajo consigo una familia de humanos: los Towani.

Éstos rápidamente se aliaron con los ewoks y fueron aceptados en la tribu de los pequeños seres. Pero tiempo después, los marauders hallaron y atacaron la aldea de los ewoks, matando a toda la familia, menos a la niña menor Cindel Towani.

Fueron tomados cautivos Cindel y Wicket, junto con otros ewoks, que tras escapar y rescatar a los demás del castillo de los marauders, lograron vencer en a los agresores. Finalmente Cindel logró escapar del planeta acompañada de Noa, un anciano que se hallaba en la misma situación que los marauders y los Towani.

Es posible que las fuerzas imperiales encontraron cierta resistencia por parte de los marauders cuando construyeron el generador de escudo para proteger su segunda Estrella de la muerte. Se supone que los restos de estos fueron erradicados por las tropas imperiales. Los ewoks fueron más sabios, se ocultaron y no mostraron amenaza alguna para el Imperio Galáctico, lo que acabaría siendo clave de su derrota por los rebeldes.

Especulaciones 

Algunos aficionados a la saga que tienen conocimientos de física piensan que, tras la destrucción de la segunda Estrella de la muerte, ésta tendría que haber caído sobre el satélite. Esto es conocido como el Holocausto endoniano. Pero no ocurre así en la película, puesto que tras la explosión de la Estrella sólo queda una bola de fuego y no se tiene noticia de que caigan sus restos a Endor, que por otra parte tiene atmósfera, lo que sólo permitiría precipitarse a los fragmentos más grandes, que llegarían al suelo muy mermados y no tendrían que caer justamente en el poblado ewok o sus cercanías.

Los comandos rebeldes junto con los ewoks ven la explosión de la estación espacial desde los bosques de la luna y celebran su destrucción. Posteriormente hay una exhibición de los cazas rebeldes, una fiesta y el funeral de Anakin Skywalker y todo ello transcurre con normalidad.

Tras la batalla los rebeldes equiparon cazas Ala-B para extinguir los incendios forestales causados por los escombros que cayeron en la luna.

Enlaces externos 

 Página de la luna de Endor en la base de datos oficial (en inglés).

Endor
Introducciones de 1983